If Stockholm Open 2014 — 46-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 13 по 19 октября. Соревнование продолжала осеннюю зальную серию турниров в Европе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Григор Димитров
 Парный турнир —  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер

Общая информация 
Победителем одиночных соревнований стал первый сеянный на турнире Томаш Бердых (№ 7 в мире на тот момент). В финале он переиграл второго номера посева и прошлогоднего чемпиона Григора Димитрова (№ 10 в мире на тот момент). Для чеха эта победа стала второй на местных соревнованиях (до этого он выигрывал в 2012 году). В соревнованиях принял участие один представитель России Теймураз Габашвили, который во втором раунде проиграл Григору Димитрову.

В парном турнире победителем стала третья сеянная пара Эрик Буторак и Равен Класен. Для Буторака эта вторая победа на местных соревнованиях (до этого он побеждал в 2010 году совместно с Жаном-Жюльеном Ройером). Прошлогодние победители все тот же Ройер и Айсам-уль-Хак Куреши не защищали свой титул, однако голландец принимал участие в соревнованиях. Ройер выступал совместно Хорией Текэу в качестве первых номеров посева, однако уже в первом раунде они проиграли Григору Димитрову и Пьеру-Юге Эрберу. Представитель России Теймураз Габашвили принял участие и в парных соревнованиях. Совместно с аргентинцем Леонардо Майером он уступил в первом раунде финнам Хенри Континену и Яркко Ниеминену.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томаш Бердых обыграл  Григора Димитрова со счётом 5-7, 6-4, 6-4.
 Бердых выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Димитров сыграл свой 4-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Д. Браун
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= К. Линделл
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= П. Карреньо
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П.-Ю. Эрбер
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М. Копил
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Ж. Соуза
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Багдатис
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. Маннарино
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= И. Сейслинг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М. Бахингер
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Янг
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Л. Майер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Т. Бердых
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Д. Браун
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= П.-Ю. Эрбер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= М. Копил
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А. Долгополов
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=64
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Маннарино
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= М. Бахингер
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Л. Майер
| RD2-score08-1=63
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Т. Бердых
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= М. Копил
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= А. Маннарино
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= М. Бахингер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Т. Бердых
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= М. Бахингер
| RD4-score02-1=67
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Равен Класен''' обыграли  Трета Конрада Хьюи /  Джека Сока со счётом 6-4, 6-3.
 Буторак выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Класен выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2014 года
2014